Rothkranz ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Rothkranz, rechtsextremer sedisvakantistisch-katholischer Theologe aus Deutschland
 Markus Rothkranz (* 1962), deutschstämmiger Drehbuchautor